La casa-fàbrica Amigó-Tous és un edifici de planta baixa, entresol i tres pisos situat al carrer de les Basses de Sant Pere, 3 i plaça de Marquilles, 6 de Barcelona, catalogat com a bé amb elements d'interès (categoria C).

Història 
El 1802, el comerciant Josep Amigó va demanar permís per a construir un edifici de planta baixa i tres pisos a la cantonada del carrer del Molí (actualment de les Basses) de Sant Pere i la plaça de Marquilles, segons el projecte del mestre de cases Jaume Esteve. El 1804 hi establí una fàbrica d'indianes, i el 1829 figurava al Padró general de fabricants amb tres taules d'estampar.

El 1847, Manuela i Maria Amigó i Pages van vendre la propietat a Francesc Tous i Soler, que hi va establir el seu magatzem de teixits. També hi havia el magatzem del fabricant de paper de La Pobla de Claramunt Bartomeu Costas, casat amb Maria Teresa Tous i Soler. Posteriorment, hi hagué el despatx de la societat Tous, Guixà i Cia, que tenia una fàbrica de filats i teixits de cotó a Sant Quirze de Besora (vegeu Can Guixà).

A principis del , els baixos de l'edifici eren ocupats pel cine Moderno.

Entre el 2010 i el 2011, l'empresa mitxa Foment de Ciutat Vella SA (FOCIVESA) va reformar l'edifici per a acollir habitatges socials i un centre de dia per a gent gran, conservant-ne únicament la façana. Arran de les obres s'hi va efectuar una intervenció arqueològica que va posar de manifest les restes d'una antiga adoberia de pells, en funcionament des de finals del  fins al .

Referències

Bibliografia 
 

Amigó
Amigó